Військові писарі

	
Генеральні писарі

Гетьманщина
Глухівський період в історії України
Канцелярії
Генеральні писарі